Авача — річка в Росії, у південно-східній частині півострова Камчатка
 Авачинська Сопка — діючий вулкан на Камчатці